

Patronyme 
Ewan Ashman, né en 2000, est un joueur de rugby à XV écossais.
Howard Ashman, né en 1950, était un auteur lyrique américain de musique de spectacles et de films.

Autres 
Ashman est un manga de Yukito Kishiro sorti en 1997 au Japon.